Loghetto ima više značenja:
 Loghetto, Bologna
 Loghetto, Ferrara